Balkán-háború (1912–1913), összefoglaló szócikk;
Első Balkán-háború (1912. október 8. – 1913. május 30.);
Második Balkán-háború (1913. június 29. – augusztus 10.);
Délszláv háború (1991–1995).